Московский теологический институт (МТИ) — богословское высшее учебное заведение протестантско-евангельской традиции.

Полное наименование: Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования Московский теологический институт христиан веры евангельской

Институт основан в 1992 году. Имеет богословские программы уровня бакалавра и магистра. Основная миссия института связана с подготовкой духовных лидеров, пасторов, душепопечителей, проповедников и учителей, которые трудятся для духовного возрождения народов России и других стран. Выпускники несут духовное служение в поместных церквях Российской Церкви христиан веры евангельской в странах СНГ, Балтии, США и многих других.

История 
18 августа 1992 года Президиум Объединённого союза христиан веры евангельской принял решение о создании Московского теологического института.

14 сентября 1992 года был зарегистрирован устав института в Минюсте №162 со статусом негосударственного высшего учебного заведения.

1 октября 1992 года ректором института утверждён Назар Павлович Рещиковец.

5 октября 1992 года было принято 52 абитуриента по программе «Бакалавр богословия».

10 ноября 1993 года Постановлением Государственного комитета РФ по высшему образованию № 16–40 Московский теологический институт признан учреждением, прошедшим лицензионную экспертизу и имеющим право на ведение образовательной деятельности в сфере религиозного образования по направлению «Богословие».

17 мая 1995 года состоялся первый выпуск — 48 бакалавров богословия.

1998 год — на должность ректора утверждён Иоанн Симонович Асачёв.

15 февраля 1999 года получена лицензия Госкомвуза на право ведения образовательной деятельности в сфере религиозного образования.

1999 год — открыты первые группы дистанционной программы в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

2000 год — последний выпуск бакалавриата очной формы обучения. МТИ переходит на двухгодичную систему обучения.

Январь 2002 года — МТИ разработал новую программу бакалавриата — очно-заочную.

3–5 октября 2002 года состоялся 10-летний юбилей института. Около 200 выпускников, сотрудников и гостей МТИ собрались в Москве на торжество.

2003 год — ректором назначен Николай Константинович Макоед.

Январь 2003 года — открыта программа «Верные мужи». Студентами стали 20 епископов и пасторов, рукоположенных семь лет назад и более.

Март 2004 года — МТИ в третий раз получил лицензию Министерства образования РФ.

5 мая 2004 года создан педагогический совет МТИ.

19 октября 2006 года Попечительский совет МТИ принял решение о совместной программе РХГА и магистерской программы Евангельской теологической семинарии.

2007 год — самый многочисленный набор на программу бакалавриата — 337 человек.

Февраль 2008 года — первый набор дистанционного обучения в США.

В 2011 году количество выпускников программы бакалавриата перешагнуло 500 человек. В этом же году был самый большой выпуск — 132 человека.

В 2013 году МТИ получил бессрочную лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего духовного образования, что позволяет выдавать студентам диплом установленного образца с государственной лицензией.

15 июня 2021 года вошёл в ассоциацию «Совет по протестантскому образованию», объединившую религиозные вузы в России.

В 2016 году состоялся набор группы молодёжных служителей.

В 2017 году был вручен 1000-й диплом бакалавра богословия.

История изменений полного наименования организации
 18 августа 1992 года. Московский теологический институт пятидесятников образован Президиумом Объединённого Союза Христиан Веры Евангельской-пятидесятников.
 9 декабря 2004 года. Религиозная организация Московский теологический институт пятидесятников
 15 сентября 2005 года. Религиозная организация Московский теологический институт Российской Церкви христиан веры евангельской
 3 октября 2013 года. Религиозная организация Образовательная организация высшего образования Московский теологический институт христиан веры евангельской
 13 октября 2017 года. Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего образования Московский теологический институт христиан веры евангельской

Преподаватели 
В институте преподают более 40 преподавателей, в числе которых 14 со степенью доктора и кандидата наук и более 20 преподавателей со степенью магистра и специалиста.

Численность студентов по всем программам подготовки религиозного персонала более 1 000 человек. Обучение проходит в комплексе зданий общей площадью 1 243 квадратных метра по адресу: г. Москва, ул. Оренбургская, 10А, принадлежащих Централизованной религиозной организации Российской Церкви христиан веры евангельской пятидесятников на правах собственности и переданных в безвозмездное пользование Московскому теологическому институту.

Учебные программы 
Московский теологический институт ведёт обучение по программам бакалавриата и магистратуры по направлению практической теологии.

Бакалавриат МТИ

Программа Бакалавра практической теологии рассчитана на христиан, которые несут пасторское или иное лидерское служение в церкви. Она акцентирована на подготовку квалифицированных преподавательских кадров для церковных библейских школ и институтов. Программа предполагает сочетание практического служения в церкви и теоретическое изучение теологических дисциплин.

Студенты в процессе обучения получат необходимую теоретическую и практическую базу для успешного служения в церкви. Для этого в перечень предметов включен обширный блок общеобразовательных дисциплин, библеистики, систематической теологии, методов теологии, философии, педагогики и принципов преподавания.

Программа Бакалавра практической теологии:
 Изучение библейской теологии, включающее подробное теологическое, экзегетическое и культурологическое исследование Библии;
 Изучение экзегетических и герменевтических методов исследования Библии;
 Изучение систематической теологии, апологетики, конфессиональной догматики, а также истории формирования основных христианских догматов;
 Изучение общей церковной и конфессиональной истории;
 Изучение практической теологии, где уделяется особое внимание пастырской теологии, христианскому лидерству, церковному администрированию, навыкам насаждения церквей, миссионерскому служению, пастырскому консультированию и др.;
 Изучение общеобразовательных предметов таких, как педагогика, психология, принципы обучения, введение в философию, логика, культурология, социология религии и др.
Присваиваемая квалификация — бакалавр практической теологии

Магистр теологииПрограмма магистр теологии обеспечивает освоение теологического и гуманитарного образования. Предполагает углубленное изучение теоретического знания в областях:
 систематической теологии
 конфессиональной теологии
 библеистики
 религиоведения
 овладение библейскими языками (греческий и иврит) и экзегетикой
Присваиваемая квалификация — магистр теологии

Магистр практической теологииПрограмма магистр практической теологии помимо овладения основами теологического и гуманитарного образования предполагает подробное изучение:
 практической теологии
 стратегической миссиологии
 государственно-церковных отношений
 теологии лидерства (лидерологии)
 овладение библейскими языками (греческий) и экзегетикой
Присваиваемая квалификация — магистр практической теологии

Христианская журналистика и медиакоммуникации12 ноября 2019 года в Московском теологическом институте вручили дипломы выпускникам, служителям практической теологии по направлению христианская журналистика и медиакоммуникации. Для института, Российской Церкви ХВЕ и российского протестантского сообщества подобный опыт стал первым.Курс был организован в 2017 году для подготовки компетентных специалистов медиаслужения. За два с половиной года обучения студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Йошкар-Олы, Череповца, Сыктывкара, Уфы и Набережных Челнов получили знания по библейской и систематической теологии, истории церкви, системе журналистских жанров, технике и технологии СМИ, интернет-журналистике, правовым основам медиаслужения, истории российской и зарубежной журналистики, экономике и менеджменту СМИ, PR, SMM, русскому и английскому языкам, кинодокументалистике.

Ректоры 

 1992–1997 Назар Павлович Рещиковец
 1997 и.о. Василий Николаевич Романюк
 1998–2003 Иоанн Симонович Асачёв
 2000–2001 и.о. Павел Николаевич Окара
 2003–2010; 2011–2012 Николай Константинович Макоед
 2010–2011 Павел Анатольевич Бак
 2012–2013 Виктор Викторович Филык
 2013–н.в. Сергей Владимирович Ястржембский

Сергей Владимирович Ястржембский

Ректор Московского теологического института и Заочного теологического института с 3 октября 2013 года.

Родился 13 февраля 1976 года в Чернорецке Павлодарской области (Казахстан).

С 1979 года жил в пригороде Читы, селе Смоленка. В 1993 году окончил Смоленскую среднюю школу. В октябре 1992 года уверовал во Христа в евангельской церкви. В 1994 году окончил Московскую духовную семинарию «Благодать». Начинал служение молодёжным пастором в Чите, одновременно служил в сельской церкви в Читинской области. С 1994 по 1996 годы служил в армии, в ВВС. По окончании вернулся в Читу и продолжил служить в христианской церкви «Спасение в Иисусе», параллельно посещая и руководя церковью «Святой Троицы» в п. Карымское (Читинская область).

7 апреля 2001 года женился на Ирине Алексеевне Любежаниной, миссионерке из Белоруссии.

С 1998 года был членом совета объединения Российской Церкви ХВЕ в Забайкалье. 30 июня 2002 года был рукоположен на служение пастора.

3 июня 2005 года защитил диплом бакалавра богословия в Московском теологическом институте (МТИ), а в 2008 году окончил Московскую духовную академию (МДА) с дипломом магистра богословия. В сентябре 2010 года поступил в Русскую христианскую гуманитарную академию (РХГА) в Санкт-Петербурге на факультет философии, богословия и религиоведения. Окончил в 2013 году по специальности религиоведение. В 2016 году защитил диплом доктора практической теологии (DMin) в Международный университет «Видение» (VIU). С 2008 года преподаёт богословские дисциплины в МТИ и МДА «Благодать».

С октября 2013 года служит ректором Московского теологического института и Заочного теологического института.

В июне 2015 года Сергей Ястржембский встретился с основателем церкви Ёыйдо, пастором Йонги Чо, который ныне является почетным пастором, духовным наставником и советником церкви.

В 2016 году вместе с супругой основали «Церковь Христа воскресшего» в Москве.

Издательская деятельность 
С 2009 года Московский теологический институт печатает учебники и богословскую литературу.

Научные статьи 

 Ястржембский С. В. (в соавторстве с Ермохиным А.Н.) «Синодальный перевод: пятидесятнический контекст» // Синодальный перевод Библии в пространстве русской культуры: сборник научных трудов/ Под ред. И.В. Лобанова, В.С. Ляху — Заокский: ЗХГЭИ, 2017. — 280с.
 Ястржембский С. В. «Протестантизм в восточном Забайкалье до 1917 г.» // Информационно-аналитический журнал «Религия и право» №3 от 2017 г.
 Жидяева А. Л. Комментарии к книге Амос // Славянский библейский комментарий. — Редкол.: С.Санников (гл. редактор), М.: ЕААА, Библейская лига, 2016. — 1840с.
 Жидяева А. Л. Комментарии к книге Авдий // Славянский библейский комментарий. — Редкол.: С. Санников (гл. редактор), М.: ЕААА, Библейская лига, 2016. — 1840с.

Учредитель 
Централизованная религиозная организация Российская Церковь христиан веры евангельской пятидесятников125363, Москва, ул. Фабрициуса, 31А.Руководитель: Грабовенко Эдуард Анатольевич

Сотрудничество 
МТИ входит в Ассоциацию «Совет по протестантскому образованию», которая создана 15 июня 2021 года и объединяет религиозные вузы России. Задачи Ассоциации: создать и зарегистрировать паспорт по протестантской теологии, популяризировать протестантское образование в России. Ректор МТИ Сергей Владимирович Ястржембский — член правления Совета.

Преподаватели института принимают участие в теологических конференциях Российской Церкви христиан веры евангельской пятидесятников и других союзов и церквей, в круглых столах и семинарах, которые организуют Христианский межконфессиональный консультативный комитет (ХМКК), Общественная палата РФ и другие общественные организации.

МТИ — член Ассоциации развития евангельского образования (АРЕО).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института
 Официальный сайт учредителя

Пятидесятничество в России
Учебные заведения Москвы
Пятидесятнические церкви
Духовное образование
Духовное образование в России
Теологические институты